Oncheon-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Oncheon-dong, Daejeon, stadsdel i Daejeon, 
 Oncheon-dong, Busan, stadsdel i Busan,